

Райнбек — місто, штат Нью-Йорк
 Райнбек — селище, штат Нью-Йорк